Marie bebådelsekatedralen (ryska: Благовещенский собор, Blagovesjtjenskij sobor) är en katedral i Kreml i Moskva. Katedralen var de ryska tsarernas dop- och vigselkyrka. Kyrkan byggdes vid Katedraltorget i Kreml av arkitekter från Pskov åren 1484-1489, på platsen för en tidigare katedral med samma namn.

De norra och västra portalerna har bronsdörrar dekorerade med bladguld. Katedralens golv är gjort av jaspis. På väggarna ses lämningar av muralmåleri.

Kyrkobyggnader i Moskva
Sevärdheter i Moskva
Moskva Kreml
Kyrkobyggnader helgade åt Jungfru Marie bebådelse